Љано дел Торо има више значења:

 Љано дел Торо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано дел Торо (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику